Nonnersdorf steht für:

 die Katastralgemeinde Nonnersdorf (Gemeinde Maria Laach) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Nonnersdorf (Gemeinde Weitersfeld) in Niederösterreich